Am Abgrund steht für:

 Am Abgrund (Hohlbein), Roman von Wolfgang Hohlbein (1999)
 Am Abgrund (Counter) (Originaltitel Battle for the Abyss), Roman von Ben Counter (2011) 
 Am Abgrund (1917), deutscher Film von William Wauer 
 Am Abgrund (1992) (Originaltitel Quicksand: No Escape), US-amerikanischer Film von Michael Pressman 
 The Ledge – Am Abgrund, US-amerikanischer Film (2011)
 Am Abgrund (2017), Episodentitel der vierten Folge von Der Bozen-Krimi
 Bella Block: Am Abgrund, Film der Filmreihe Bella Block
 Ein starkes Team: Am Abgrund, 49. Folge der Filmreihe Ein starkes Team
 Polizeiruf 110: Am Abgrund, deutscher Fernsehfilm (1979)
 Tatort: Am Abgrund, deutscher Fernsehfilm (2005)

Siehe auch:
 Abgründe
 Am Rande des Abgrunds